Klarsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klarsjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (1 ha)
Klarsjön (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (11,8 ha)
Klarsjön, Östergötland, sjö i Söderköpings kommun,  (5,36 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn